Jesús Guerrero puede referirse a:

 Jesús Guerrero Galván (1910-1973), pintor mexicano.
 Jesús Guerrero Béiztegui (n. 1949), jugador de balonmano español.
 Jesús Guerrero Lorente, político español y alcalde de Argés (Toledo).
 Jesús Guerrero Guerrero (n. 1982), periodista español.
 Jesús Guerrero Fontao (n. 1985), guitarrista flamenco español.